Хижа:
 Хижа, Георгий Степанович (род. 1938) — советский и российский хозяйственный деятель.
 Хижа — село в Виноградовском районе Закарпатской области Украины.